Франсуа́ Серте́н де Канробе́р (; ,  — , Париж) — французский военный деятель, Маршал Франции (18 марта 1856 года), сенатор (17 августа 1855 года).

Биография 
Франсуа Сертен Канробер родился 27 июня 1809 года в Сен-Сере.

Долго служил в Алжире. 13 января 1850 года произведён в бригадные, а 14 января 1853 года — в дивизионные генералы.

Во время Крымской войны 1853—1856 годов командовал с 23 февраля по 26 сентября 1854 года сначала 1-й пехотной дивизией, затем, после смерти маршала Сент-Арно, принял 26 сентября главное командование над французской армией под Севастополем.

8—18 апреля 1855 года союзники предприняли мощную бомбардировку Севастополя. В результате большая часть оборонительных сооружений русских была разрушена. Однако штурма не последовало, командующие армиями союзников вели по телеграфу бесконечные споры со своими правительствами по поводу деталей операции. В результате взбешенный вмешательством в свои дела генерал Франсуа Канробер подал в отставку. 16 мая 1855 года он сдал главное командование генералу Пелисье, оставаясь при осадных войсках командуя  1855 года 1-й пехотной дивизией 2-го корпуса Восточной армии.

C 1 августа 1855 по 18 марта 1856 года Франсуа Сертен Канробер был адъютантом императора Наполеона III.
 
С 1 июня 1858 по 22 апреля 1859 года и с 10 марта по 14 октября 1862 года был главнокомандующим Шалонским лагерем.

Во время австро-итальянской войны 1859 года с 22 апреля командовал 3-м корпусом Итальянской Французской армии; оставаясь на должности командира корпуса до 10 марта 1862 года. 14 октября 1862 года получил в командование 4-й корпус.
 
С 22 июня 1865 года командир 1-го корпуса и, одновременно 1-го Военного округа (Париж).

Во время франко-прусской войны 1870 года, с 17 июля командовал VI корпусом Рейнской армии, 12 августа отказался принять общее командование Рейнской армией, и главнокомандующим стал маршал Ф. А. Базен. Принимал активное участие в боях около Меца, с 28 октября 1870 по март 1871 года был в плену до самого заключения мира.

После войны занимал пост члена Высшего военного совета Франции (6 октября 1872 — 11 марта 1874 года), был сенатором от департамента Шаранты (9 ноября 1879 — 7 января 1894 года).

Франсуа Сертен Канробер умер 28 января 1895 года в городе Париже.

Семья 
Женат с 19 января 1863 года на Лили Флоре Макдональд (умерла 5 августа 1889 года)
дети:
 Клэр (1865—1945),
 Марселин (1867—1921),
 Луи (1872—1893).
Он был двоюродным братом генералов Адольфа и Марселлена Марбо.

Награды 

 Орден Почётного легиона:
 Кавалер большого креста (20.05.1855)
 Великий офицер (21.10.1854)
 Командор (10.12.1849)
 Офицер (6.08.1843)
 Кавалер (11.11.1837)
 Воинская медаль (13.01.1855)
 
 Орден Бани, рыцарь большого креста (Великобритания, 26.04.1855)
 Крымская медаль (Великобритания)
 Орден Слона (Дания)
 Орден Андрея Первозванного (Россия, 08.07.1865)
 Орден Святого Александра Невского (Россия, 08.07.1865)
 Высший орден Святого Благовещения (Сардинское королевство, 1859)
 Орден Святых Маврикия и Лазаря, большой крест (Сардинское королевство, 1859)
 Савойский военный орден, большой крест (Сардинское королевство, 16.11.1857)
 Орден Славы, большая лента (Тунис)
 Орден Меджидие 1-го класса (Турция)
 Орден Серафимов (Швеция, 17.11.1855)

Память 
 Во времена Французского Алжира (1830—1962) город Умм-эль-Буаги носил название Канробер ().

Примечания

Литература 

 
 

 

Маршалы Франции
Участники Крымской войны (Франция)
Участники Австро-итало-французской войны
Участники Франко-прусской войны
Офицеры Французского Иностранного легиона
Сенаторы Второй империи
Сенаторы Третьей республики
Выпускники Сен-Сира
Похороненные в Доме инвалидов (Париж)
Участники Балаклавского сражения